Ро́джер Ани́баль Эспино́са Рами́рес (; род. 25 октября 1986) — гондурасский футболист, полузащитник клуба MLS «Спортинг Канзас-Сити». Выступал в сборной Гондураса.

Карьера

«Спортинг Канзас-Сити» 
Роджер Эспиноса был выбран клубом «Спортинг Канзас-Сити» на драфте MLS в 2008 году под одиннандцатым номером. Футболист дебютировал в лиге 9 апреля 2008 года против «Нью-Инглэнд Революшн». Свой первый гол на профессиональном уровне Эспиноса забил 17 июля 2008 года в матче против «Коламбус Крю».

«Уиган Атлетик» 
4 января 2013 года «Уиган Атлетик» объявил трансфер Эспиносы из «Спортинг Канзас-Сити» официально завершённым и заявил о подписании контракта с игроком на два с половиной года.

Возвращение в «Спортинг Канзас-Сити» 
6 января 2015 года «Спортинг Канзас-Сити» заявил о возвращении Эспиносы в состав клуба после двухлетнего пребывания в «Уигане».  Контракт Эспиносы с «Уиганом» истекал в мае 2015, но клуб расторг контракт в декабре 2014, позволив игроку вернуться в «Спортинг».

Международная карьера 
Главный тренер сборной Гондураса Рейнальдо Руэда пригласил Роджера Эспиносу в команду на Кубок наций Центральной Америки 2009. Футболист принял участие в трёх матчах сборной на турнире и забил свой первый гол за сборную в матче за третье место против сборной Сальвадора.

Также Руэда включил Эспиносу в состав команды на чемпионат мира по футболу 2010, где игрок провёл два матча против сборных Испании и Чили.

Голы за сборную

Личная жизнь 
В марте 2008 года Эспиноса принял второе гражданство, став  гражданином США.

Достижения 
 «Спортинг Канзас-Сити»
 Чемпион Открытого кубка США: 2012

 «Уиган Атлетик»
 Обладатель Кубка Англии: 2012/13

Примечания 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»